Marcelino García puede referirse a:

Marcelino García Flamenco (1888-1919), maestro salvadoreño quemado vivo en Costa Rica;
Marcelino García Barragán (1895-1979), político y militar mexicano;
Marcelino García Paniagua (1933-2007), empresario y político mexicano;
Marcelino García Velasco (1936-), poeta español.
Marcelino García Toral (1965-), futbolista y entrenador español;
Marcelino García Alonso (1971-), ciclista español;